David Martinez (Monterrei, 8 de dezembro de 1981) é um piloto mexicano de corridas automobilísticas.

Resultados

Champ Car

 Corrida em negrito indicam corridas em que o piloto foi pole.

Ligações externas

 Site oficial de David Martinez

Pilotos de Fórmula Renault
Pilotos da A1 Team México
Pilotos da IndyCar Series do México
Pilotos da Champ Car